Malacky est une ville de .

 Malacky ou Melaghlin était un chef irlandais du .